Charles James Lyall – funzionario britannico
 Geoffrey Lyall, noto come Klaus Flouride – bassista statunitense
 George Lyall Cox – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 John Lyall – calciatore e allenatore di calcio inglese